Dish peut désigner :
 Dish, un groupe japonais de pop-rock ;
 Dish (Texas), une localité du Texas ;
 Dish Network, un fournisseur américain de télévision par satellite ;
 Dish TV, une télévision indienne ;
 The Dish, titre original du film australien L'Antenne (2000).